Montecristi, canton en Equateur
 Montecristi, ville de ce canton

Voir aussi